Kloppi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kloppi (vid Ärväskivi, Nystad), Egentliga Finland, 
 Kloppi (vid Sieskarit, Nystad), Egentliga Finland, 
 Kloppi (vid Kutkumaa, Nystad), Egentliga Finland, 
 Kloppi (i Ahmasvesi, Nystad), Egentliga Finland, 
 Kloppi, Tövsala, Egentliga Finland, 
 Kloppi, Masko, Egentliga Finland, 
 Kloppi, Nådendal, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar